Фея Морга́на — волшебница, персонаж английских легенд артуровского цикла, единоутробная сестра короля Артура. В легендах она часто предстаёт как его противница, строящая козни против рыцарей Круглого стола. Её образ часто совмещают с образом другой сестры Артура — Моргаузы, которая волшебницей не была, но зато родила от кровосмесительной связи с Артуром его будущего погубителя Мордреда.

Существуют разные версии происхождения имени «Моргана»: от древневаллийского имени Morcant ← môr «море» + cant «круг»; от древнегаэльского имени, посвящённого кельтской богине войны, битв и смерти Mórríghan ← Mhór Rioghain «Великая Королева». В честь неё получило своё название оптическое явление фата-моргана.

В литературе 
В ранних произведениях Моргана описана как волшебница, сестра и подруга Артура. В поздней средневековой литературе её роль увеличивается, и она становится кровной родственницей Артура: в романе «Смерть Артура» Томаса Мэлори Моргана выступает как его младшая единоутробная сестра.

В серии книг Мэрион Зиммер Брэдли является старшей сестрой Артура, что более вероятно. Моргана была первым ребёнком Игрейны от Горлойса. Артур был рождён от второго мужа Игрейны — Утера Пендрагона, то есть Моргана — старшая единоутробная сестра Артура.

В конфликте, возникшем после обнаружения измены Гвиневры, Моргана выступает на стороне Мордреда (по одной из версий сына Морганы и Артура) против Артура.

Моргана упоминается как одна из волшебниц, которые относят Артура на Авалон после его поражения в битве и смертельного ранения.

Также в книге «Смерть Артура» Моргана выступает в роли антагониста, крадёт у короля ножны Экскалибура, которые позволяют владельцу не терять крови во время битвы.

Варианты написания имени 
Morgan Le Fay, Morgan La Fay, Morganna, Morgaine, Modron, Fata Morgana.

Семья 
 родители (по Мэлори):
 отец — Горлойс, герцог Корнуэльский
 мать — его супруга Игрэйна (в будущем — жена Утера Пендрагона)
 братья и сестры:
 Элейн (Elaine), мать одного из рыцарей Круглого стола (Galeshin).
 Моргауза, мать Мордреда и Гавейна.
 король Артур (единоутробный, из-за внебрачной связи матери)
 супруг (появляется в The Vulgate Cycle (1215—1235):
 Уриен Горский (Urien of Gore), король
 тёти:
 Нимуэ — Дама Озера
 сын:
 Ивейн (Ywain), рыцарь Круглого стола
 дочери (по Торквато Тассо):
 Морганетта
 Ниветта
 Карвилия

Семейное древо (по Мэлори)

Другие сюжеты 
В одном из вариантов Моргана в девичестве, после свадьбы своей овдовевшей матери с Утером Пендрагоном была послана в монастырь, чтобы стать монахиней, но вместо этого тайком от отца обучилась магии на священном острове Авалон с помощью Владычицы Озера.

В The Vulgate Cycle Артуровских легенд говорится о том, что Моргана служила фрейлиной королевы Джиневры и вступила в любовную связь с племянником короля, Гиомаром (Giomar). Когда Джиневра положила конец этому роману, Моргана в отместку выдала Артуру связь королевы с Ланселотом.

Была влюблена в Ланселота, но он отвергал её страсть, несмотря на то, что она несколько раз захватывала его в плен. Дала ничего не подозревающему сэру Тристану щит, на котором были изображены король, королева и Ланселот; щит должен был послужить намёком всем, кто присутствует на турнире. Артур намёк сестры проигнорировал.

У Мэлори Моргана склоняет своего любовника сэра Акколона (Accolon) похитить Экскалибур, священный меч Авалона, так как Артур предал таинства Авалона и не достоин был владеть мечом. Король Артур встречается с ним в поединке, без волшебного меча, но всё равно побеждает его с помощью Владычицы Озера. Поняв, что её план не удался, она похищает ножны меча (которые обладали магической способностью заживлять раны), и Артур страдает от потери крови.

Волшебные способности 

Кретьен де Труа говорит о Моргане как об обладательнице больших целительских способностей. Кроме того, она обладает навыком оборотничества (отсюда фата-моргана) и умеет летать.

В последующем времени Мерлин обучает Моргану и ещё больше увеличивает её силы.

Многие описания способностей Морганы, как считается, были смягчены или не упомянуты в текстах христианской литературы. Вероятно, в предшествующих версиях она обладала большей властью. Тем не менее, упоминания о том, что она живёт на Авалоне, волшебном острове, и управляет им, не исчезли. Тело Артура она увозит на Авалон, чтобы он проснулся в критический для Англии момент, вместе с двумя загадочными королевами — королева Северного Уэльса и королева Опустошённых Земель (The Queen of Northgales and the Queen of Wasteland). Вариант — их было 4, ещё одна — Владычица Озера.

Вероятно, изначально Моргана была языческой кельтской богиней или её инкарнацией. Римские источники упоминают кельтскую богиню-мать по имени Modron, также существовала ирландская богиня Морриган. Кроме того, возможно, что её образ был воспринят от водяной нимфы бретонских легенд того же имени (XII в.).

В 1982 году Международный астрономический союз присвоил кратеру на спутнике Сатурна Мимасе наименование Моргана.

Примечания

Ссылки 
 Morgan le Fey at the Camelot project, University of Rochester: brief text and images

Феи
Злодейки
Персонажи артурианы
Вымышленные бессмертные
Вымышленные монахини
Персонажи-гиганты
Персонажи-богини
Персонажи-пророки
Персонажи-метаморфы
Волшебницы
Вымышленные королевы
Ведьмы